Bode ist ein relativ kleiner Einschlagkrater auf der Mondvorderseite zwischen Sinuis Aestuum und Sinus Medii, nordwestlich von Pallas.
Der Krater ist schüsselförmig mit flachem Boden.
Östlich davon befindet sich ein System von Mondrillen, die Rimae Bode.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Johann Elert Bode offiziell benannt.

Weblinks 

 
 Bode auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)